Darvi kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Darvi (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 
 Darvi (distrikt i Mongoliet, Chovd), 

Robotskapade Mongolietförgreningar